Ленивцев:
 Ленивцев, Виктор Николаевич (род. 1952) — аким города Костанай.
 Ленивцев, Владимир Александрович (1880 — ?) — артиллерийский офицер, участник русско-японской войны, кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст.